Болен може да се односи на:

 Буцов или болен, врста рибе
 Болен (Воклиз), насељено место у Француској
 Ана Болен, британска краљица